Gioiosa peut désigner:

 Gioiosa Ionica, commune de la province de Reggio de Calabre dans la région Calabre en Italie ;
 Gioiosa Marea, commune de la province de Messine dans la région Sicile en Italie ;

Voir aussi